NJB steht für:
 National-Jürgens-Brauerei
 New Jerusalem Bible

njb steht für:
 Nocte (ISO-639-3-Code), eine der Konyak-Naga-Sprachen in Nordost-Indien

Abkürzung